Међународна асоцијација атлетских федерација или  ИААФ () је организација основана 1912. године на првом конгресу одржаном у Стокхолму у Шведској, под називом Међународна аматерска атлетска федерација или  ИААФ (). Касније је под општим трендом комерцијализације спорта, па тако и атлетике, део назива „аматерски” 2001. године промењен у „асоцијација”, па је тако скраћеница остала иста.

ИААФ има задатак да координира рад атлетских федерација, као и управљање организацијом званичних такмичења.

Такмичења која организује ИААФ су:

 Светско првенство у атлетици
 Светско првенство у атлетици у дворани
 Светско првенство у кросу
 Светско првенство у атлетици за јуниоре

 Светско првенство у полумратону
 Светски куп у атлетици
 Златна лига
 Дијамантска лига

Председници ИААФ 

Председници ИААФ се бирају на вишегодишњи период, тако да је до сада било само шест председника.

Континенталне асоцијације 
ИААФ има укупно 214 федерација чланица подељених у 6 континенталних асоцијација.

 ААА — Азијска атлетска асоцијација () у Азији
 КАА — Конфедерација афричке атлетике () у Африци
 КОНСУДАТЛЕ — Конфедерација јужноамеричке атлетике () у Јужној Америци
 ЕАА — Европска атлетска асоцијација () у Европи
 НАКАКАА — Северноамеричка, централноамеричка и карипска атлетска асоцијација () у Северној Америци
 ОАА — Океанијска атлетска асоцијација () у Океанији

Референце

Спољашње везе 
 Службене странице ИААФ

Атлетске организације
Међународне спортске организације